

Persone 
Arrigo Miglio (1942) – arcivescovo cattolico italiano
Attilio Miglio (1922) – ex calciatore italiano
Eliana Miglio (1965) – attrice italiana
Gianfranco Miglio (1918-2001) – giurista, politologo, accademico e politico italiano
Massimo Miglio (1942) – storico italiano
Pietro Miglio (1910-1992) – calciatore italiano

Altro 
Miglio – figura dell'araldica
Miglio – unità di misura di lunghezza
Miglio nautico
Miglio (Panicum miliaceum) – pianta erbacea annuale della famiglia delle Poacee (o Graminacee)
 Miglio – specialità non olimpica dell'atletica leggera